Le mot houppe, dérivé de huppe, peut faire référence à :
 une touffe de cheveux sur le devant de la tête  ;
 un muscle releveur du menton ;
 la tête de la phalange distale ;
 la houppe dentelée, un symbole maçonnique.

Voir aussi 
 Riquet à la houppe
 Houppette
 Houppelande, un vêtement